Трегье:

 Трегье — муниципалитет во французском департаменте Кот-д’Армор, в регионе Бретань. 
 Трегье — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.